Brannekämper ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Brannekämper (* 1965), deutscher Politiker (CSU)
 Theodor Brannekämper (1900–1989), deutscher Bauingenieur und Architekt